Рамстедт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамстедт, Густав (1873—1950) — финский лингвист и дипломат, специалист по исторической лингвистике.
 Рамстедт, Теему (род. 1987) — финский хоккеист, центральный нападающий.